ТХЛ — многозначная аббревиатура:
 ТХЛ — токсико-химическая лаборатория
 ТХЛ — традиционное хирургическое лечение

См. также 
  — аббревиатура латиницей